Werner Boie ist der Name folgender Personen:

* Werner Boie (Ingenieur) (1901–1978), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Werner Boie (Offizier) (1913–2012), deutscher General der Luftwaffe